Dieppe puede referirse a las siguientes poblaciones:

 Dieppe (Sena Marítimo), localidad francesa del departamento de Sena Marítimo;
 Dieppe-sous-Douaumont, localidad francesa del departamento de Mosa;
 Dieppe, localidad canadiense en la provincia de Nuevo Brunswick.